Across the Hall – film del 1914 diretto da Mack Sennett e Ford Sterling
 Across the Hall – film del 1916 diretto da Horace Davey
 Across the Hall – film del 2003 diretto da Tisha Schiavone
 Across the Hall – film del 2005 diretto da Alex Merkin
 Across the Hall – film del 2009 diretto da Alex Merkin